Francesco Paolo Michetti (1851-1929), peintre et photographe italien ;
 Gabriela Michetti (née en 1965), vice-présidente de l'Argentine ;
 Gaetano Michetti (1922-2007), évêque italien ;
 Nicola Michetti (1680-1758), architecte baroque italien.